Formose, autre nom de l'île de Taïwan (issu de la colonisation), qui désigne encore parfois l'État taïwanais, officiellement connu sous le nom de République de Chine. Selon la légende, ce nom proviendrait de « Ilha formosa », qui en portugais signifie « belle île ».
 Formose néerlandaise (1624-1662)
 Formose espagnole (1626-1642)
 Formose, pape de 891 à 897.
 L'unité Formose ) est une unité des forces spéciales polonaises.
 Une réaction de formose désigne une réaction chimique de formation de glucides à partir du formaldéhyde

Notes et références